Chrysler C6 steht für

 Chrysler C6 (USA), eine 1935 und 1936 von Chrysler in den USA angebotene Variante des Chrysler Airstream
 Chrysler C6 (Europa), eine von 1975 bis 1987 von Chrysler Europe unter den Marken Chrysler, Simca und Talbot vertriebene Mittelklasselimousine